Enugu (staat); een staat van Nigeria
Enugu (stad); een stad in Nigeria